gay bar – określenie używane dla lokali gejowskich i LGBT
 Gay Bar – singel grupy Electric Six wydany w 2003 roku